Louis Nielsen kan være:

 Louis Nielsen – optiker; brilleforretning (optikerkæde)
 Louis Beketov Nielsen – (1944-2015) fysiker, lektor på Herlufsholm skole